Pfarrkirche St. Marein steht für folgende Pfarrkirchen:

in Kärnten:
 Pfarrkirche St. Marein im Lavanttal, Bezirk Wolfsberg

in Niederösterreich:
 Pfarrkirche St. Marein in Niederösterreich, Bezirk Horn

in der Steiermark:
 Pfarrkirche St. Marein bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung
 Pfarrkirche St. Marein bei Knittelfeld, Bezirk Murtal
 Pfarrkirche St. Marein im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag
 Pfarrkirche St. Marein bei Neumarkt, Bezirk Murau